Pavlice steht für:

 Pavlice (Slowakei)
 Pavlice (Tschechien)